

Дзержковиці — село в гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дзержковиці — село в гміні Браніце Ґлубчицького повіту Опольського воєводства